Checkpoint est un mot anglais signifiant point de contrôle.

Le mot checkpoint peut également désigner :
 Poste-frontière, lieu de franchissement contrôlé d'une frontière ;
 checkpoint, un point d'un programme informatique où s'effectue un arrêt au cours duquel sont copiées les informations nécessaires à la reprise ultérieure du traitement ;
 checkpoint, une étape dans un jeu vidéo ;
  checkpoint, un centre de santé pour hommes homosexuels en Suisse.

Voir aussi

Articles connexes 
 Check Point, une entreprise de sécurité informatique ;
 Checkpoint 303, groupe musical ;
 Check-point, roman de Jean-Christophe Rufin (2015) ;
 Checkpoint, le nom porté par trois postes-frontières de Berlin pendant la guerre froide :
 Checkpoint Alpha ;
 Checkpoint Bravo ;
 Checkpoint Charlie.